Muling bezeichnet:

 Muling (穆棱市), Stadt in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Muling He (穆棱河), Fluss in China
 Muling (Großgemeinde) (穆棱镇), Großgemeinde im Gebiet der gleichnamigen Stadt in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Muling (Lishu) (穆棱街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Lishu von Jixi in der chinesischen Provinz Heilongjiang